Planchonia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Planchonia ingår i familjen Lecythidaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Planchonia (Lecythidaceae)